Federico I de Wurtemberg (en alemán, Friedrich I. von Württemberg; Treptow, 6 de noviembre de 1754-Stuttgart, 30 de octubre de 1816) fue el soberano de Wurtemberg desde el 23 de diciembre de 1797 hasta su muerte. Primero fue duque y elector con el nombre de Federico III y después el primer rey de Wurtemberg desde 1806 hasta su muerte. Tenía una estatura de 2,12 m y pesaba más de 150 kg.

Biografía 

Nacido en la ciudad de Treptow, en Brandeburgo, el 6 de noviembre de 1754, era hijo del duque Federico II Eugenio de Wurtemberg y de la margravina Federica de Brandeburgo-Schwedt. Federico era nieto por vía paterna del duque Carlos I Alejandro de Wurtemberg y de la princesa María Augusta de Thurn y Taxis.

El 15 de octubre de 1780 se casó en Brunswick con la duquesa Augusta Carolina de Brunswick-Wolfenbüttel, hija del duque Carlos Guillermo Fernando de Brunswick y de la princesa Augusta del Reino Unido. La pareja tuvo cuatro hijos.

Tras fallecer la duquesa Augusta Carolina en 1788, el entonces duque Federico contrajo de nuevo matrimonio en 1797 en el Palacio de St. James con la princesa Carlota del Reino Unido, hija del rey Jorge III del Reino Unido y de la reina Carlota. La pareja no tuvo hijos.

El 22 de diciembre de 1797 falleció en Stuttgart el duque Federico II Eugenio de Wurtemberg y Federico se convirtió inmediatamente en duque soberano de Wurtemberg. El reinado de Federico fue muy complejo, ya que desde el año 1800 el ejército francés ocupaba el territorio ducal y había obligado a que la familia ducal se exilara a Viena.

A pesar de todo, el duque Federico pronto demostraría su habilidad política al pactar con Napoleón I de Francia, quien, tras la anexión de la margen occidental del Rin, le elevó a la categoría de elector en 1803. La secularización territorial llevada a término bajo los auspicios bonapartistas, aseguraron al nuevo elector el incremento considerable de sus territorios con la anexión de diferentes principados eclesiásticos del sur de Alemania.

El 26 de diciembre de 1805, tras años de ayuda incondicional de Federico a Napoleón, el emperador francés reconoció la dignidad de rey al hasta entonces elector de Wurtemberg. Como símbolo de esta unión se ha de entender el matrimonio entre la hija de Federico, la princesa Catalina de Wurtemberg, con el príncipe Jerónimo Bonaparte. Esta alianza, sin embargo, era contraria a los intereses que el rey Jorge III del Reino Unido tenía en Europa.

Durante la última fase de las guerras napoleónicas, Federico cambió de bando y se unió a los aliados, desempeñando un papel relevante como yerno del rey Jorge III del Reino Unido y tío del zar Alejandro I de Rusia. Después de la caída de Napoleón I de Francia, el Congreso de Viena le reconoció la dignidad real y las ganancias derivadas de la expansión territorial iniciada en 1803. A pesar de que en el marco del Congreso los diferentes príncipes mediatizados por Wurtemberg encontraron el apoyo de Austria, ésta al final optó por acercarse a Wurtemberg como estrategia ante el creciente poder político y militar de Prusia.

Matrimonios y descendencia 

Federico se casó dos veces. La primera fue el 15 de octubre de 1780, en Brunswick, con la duquesa Augusta Carolina de Brunswick-Wolfenbüttel, hija del duque Carlos Guillermo Fernando de Brunswick y de la princesa Augusta del Reino Unido. La pareja tuvo cuatro hijos:
 El rey Guillermo I (Lüben, 27 de septiembre de 1781-castillo de Rosenstein, 25 de junio de 1864), se casó en primeras nupcias en 1808 en Múnich con la princesa Carolina Augusta de Baviera, de quien se divorció en 1814. En 1816 contrajo matrimonio en San Petersburgo con la gran duquesa Catalina Pávlovna de Rusia, de quien quedó viudo en 1819. En 1820 se casó en Stuttgart en terceras nupcias con la princesa Paulina de Wurtemberg.
 La duquesa Catalina Federica (San Petersburgo, 21 de febrero de 1783-Villa Mon Repos de Lausana, 29 de noviembre de 1835), en 1807 se casó en París con el príncipe Jerónimo Bonaparte, rey de Westfalia.
 La duquesa Sofía Dorotea (San Petersburgo, 24 de diciembre de 1783-ibidem, 3 de octubre de 1784).
 El duque Pablo (San Petersburgo, 19 de enero de 1785-París, 16 de abril de 1852), se casó en primeras nupcias con la princesa Carlota de Sajonia-Hildburghausen en 1805 en Luisburgo. En 1848 se casó morganáticamente con Magdalena Fausta Angela Creus Soler en Brighton.

En 1788 murió la duquesa Augusta Carolina, y el entonces duque Federico contrajo de nuevo matrimonio en 1797 en el Palacio de St. James con la princesa Carlota del Reino Unido, hija del rey Jorge III del Reino Unido y de la duquesa Carlota de Mecklemburgo-Strelitz. La pareja no tuvo hijos.

Con la entronización de Federico se produjo una bicefalia en cuanto a los títulos de la Casa de Wurtemberg. Por un lado, encontramos a los príncipes de Wurtemberg con el tratamiento de alteza real, que son aquellos que descienden directamente de un rey o jefe de la casa real wurtemburguesa; y por otro, los duques de Wurtemberg con el tratamiento de alteza real para todos aquellos que, sin ser descendientes de reyes o jefes de la casa real, descienden de un hermano del rey Federico.

Ancestros

Enlaces externos 
 Juicio de Napoleón sobre Federico I de Wurtemberg.

Reyes de Wurtemberg
Príncipes electores
Caballeros de la Orden de San Andrés
Caballeros de la Orden del Águila Blanca
Caballeros de la Orden del Elefante
Duques de Wurtemberg
Personas de la Provincia de Pomerania